Anna Christie – dramat z 1921  
 Anna Christie – film z 1930 roku
 Anna Christie – film z 1931 roku